Ashley Luke Barnes (Bath, 30 oktober 1989) is een Engels-Oostenrijks voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij tekende in januari 2014 bij Burnley, dat hem overnam van Brighton & Hove Albion.

Clubcarrière 

Barnes debuteerde in 2007 in het profvoetbal voor Plymouth Argyle. Die club leende hem op wedstrijdervaring op te doen uit aan Oxford United, Salisbury City, Eastbourne Borough, Torquay United en Brighton & Hove Albion. In juli 2010 werd hij definitief overgenomen door Brighton & Hove Albion. In vier seizoenen scoorde Barnes 42 doelpunten uit 141 competitiewedstrijden voor The Seagulls. In januari 2014 werd de spits naar Burnley getransfereerd, waar hij zijn handtekening zette onder een contract dat hem tot 2017 bindt aan The Clarets. Enkele maanden later bereikte hij met Burnley de promotie naar de Premier League. Op 18 augustus 2014 debuteerde Barnes in de Premier League tegen Chelsea. Hij maakte op 8 november 2014 zijn eerste treffer in de Premier League, tegen Hull City.

Clubstatistieken

Erelijst

Referenties 

Engels voetballer
Oostenrijks voetballer